Compal est un nom pouvant désigner:
 l'entreprise chinoise d'électronique Compal Electronics, 
 l'entreprise agro-alimentaire portugaise Compal.